Одея́льный протест () — одна из составляющих пятилетнего (1976—1981) конфликта, вызванного отменой Special Category Status по отношению к ирландским республиканцам из Ирландской республиканской армии и Ирландской национальной освободительной армии британским правительством. Протест, заключавшийся в отказе от ношения тюремной униформы (и ношении вместо этого одеял) в тюрьме Мэйз, имел целью добиться выполнения следующих пяти требований:
 права не носить тюремную униформу;
 права не делать тюремную работу;
 права на свободу связи с другими заключёнными, а также на организацию образовательных и развлекательных мероприятий;
 права на один визит, одно письмо и одну посылку каждую неделю;
 полного права на помилование (full restoration of remission lost through the protest).

Одеяльный протест начался 14 сентября 1976 года, когда новоприбывший заключённый Киран Нугент (Kieran Nugent) отказался носить тюремную форму. Сам Киран описывал своё пребывание в тюрьме Мэйз следующим образом:

Я был доставлен прямо в блоки. Ячейка 17, D крыло H1 или 2. Я был раздет и избит. Тюремщики, знавшие меня, сказали: «Теперь мы главные. Здесь нет OC». Тюремщик сказал мне: «Какой у тебя объём талии и какой размер ты носишь?». Я спросил: «Это для чего?», и он ответил мне: «Для униформы». Я сказал: «Да вы шутите». Я был единственным в H-блоках. Они потащили меня в камеру. Дэви Лонг [один из надзирателей] хотел пойти на компромисс. Он предложил мне надеть мои ботинки и брюки, если я буду носить тюремную рубашку. Я лишь рассмеялся. Он запер дверь. Я лежал на полу всю ночь без матраса, одеяла или чего-либо ещё. Тепла было достаточно, я спал.

На второй день Нугент получил одеяло, которое носил весь свой срок. Униформу он надел лишь однажды, так как это было условием для свидания с матерью.

Новоприбывающие заключённые стали присоединяться к протесту. Так как ношение униформы было условием выхода из камеры, они сидели в камерах 24 часа в сутки. Тюремный комендант предлагал им тюремную униформу раз в две недели; они отказывались. За протест вводилось наказание «на досках», когда из камеры убиралась вся мебель, а заключённых переводили на рацион из чая без молока, водянистого супа и сухого хлеба. Кроме того, участие в протесте отнимало шанс на 50-процентное сокращение срока и три посещения в месяц «за хорошее поведение»; учитывая запрет на выход из камер без формы, заключённые лишались и четвёртого, уставного посещения. Единственной связью с миром оставалось подвергавшееся цензуре письмо раз в месяц; спустя некоторое время некоторые заключённые согласились надевать униформу для того, чтобы через разрешённые свидания поддерживать связь с военным руководством ИРА.

Отсутствие успеха в достижении прав со временем привело к другим формам протеста — грязному протесту и голодовкам, финальной из которых стала ирландская голодовка 1981 года.

Примечания 

Конфликт в Северной Ирландии
Способы протеста